Никола́й Королёв:
 Королёв, Николай Александрович (1913—1999) — советский фрезеровщик, Герой Социалистического Труда.
 Королёв, Николай Алексеевич (1913—1938) — чемпион СССР по лыжным гонкам, репрессирован.
 Королёв, Николай Андрианович (1907—1986) — заместитель министра государственной безопасности СССР по милиции, генерал-лейтенант.
 Королёв, Николай Валентинович (род. 1981) — российский террорист, радикальный националист и старообрядец, неонацист.
 Королёв, Николай Иванович (1918—1977) — советский самбист.
 Королёв, Николай Кузьмич (1937—2001) — советский футболист и тренер.
 Королёв, Николай Михайлович (1927—2001) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Николай Николаевич — украинский советский театральный художник, лауреат Сталинской премии.
 Королёв, Николай Степанович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Королёв, Николай Фёдорович (1917—1974) — советский боксёр, тренер.
 Королёв, Николай Филиппович (1906—1972) — советский военный и партийный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.